Cenčić ist der Familienname folgender Personen:

 Lana Cenčić (* 1981), österreichische Jazz-Sängerin
 Maksimilijan Cenčić (* 1951), jugoslawischer bzw. kroatischer Dirigent
 Max Emanuel Cenčić (* 1976), österreichischer Opernsänger (Countertenor/Mezzosopran)

Siehe auch:
 Cencic